Онкович — українське прізвище. Етимологія досліджується.
 Онкович Ганна Володимирівна (нар. 1944 р.) — український педагог, доктор педагогічних наук, професор. 
 Онкович Дмитро Юліанович (1934–2011) — український письменник
 Ганко Онкович (? — 1514) — київський війт із київського міщанського роду початку XVI ст.

Українські прізвища